Угурлубеков — фамилия; имеет женскую форму Угурлубекова.
 Угурлубеков, Рагим-бек (1814—1865) — российский военный деятель, майор. азербайджанский поэт.
 Угурлубеков, Фараджулла-бек (1801—1871) — российский военный деятель, полковник.